Coenocharopa är ett släkte av snäckor. Coenocharopa ingår i familjen Charopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Coenocharopa